Петер Висгерхоф ( ; родился 19 ноября 1979 года, Вагенинген) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции центрального защитника. Карьеру начинал в «Витессе», позже играл за НЕК и «Твенте». В составе национальной сборной Нидерландов провёл два матча.

Клубная карьера 

Петер Висгерхоф начинал футбольную карьеру в своём родном городе, в клубе ОНА ’53. На профессиональном уровне он дебютировал в составе клуба «Витесс» в сезоне 1999/00. Его дебют состоялся 14 августа 1999 года в матче чемпионата Нидерландов против клуба «Камбюр», завершившемся вничью 1:1. В сезоне 2000/01 Петер выступал на правах аренды за клуб НЕК, а затем подписал с клубом долгосрочный контракт. В течение девяти сезонов Висгерхоф защищал цвета НЕК’а, но в 2009 году он перебрался в «Твенте», который искал замену ушедшему в «Аякс» Робу Виларту. С «Твенте» Висгерхов подписал контракт на 3,5 года. В команде он быстро стал неизменным игроком обороны, и вскоре даже получил вызов в национальную сборную Нидерландов.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (1) : 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2) : 2010, 2011
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте Voetbal International 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Твенте»